Patric ist 

 der Künstlername von Patrick Martin, eines französischen Singer-Songwriters okzitanischer Lieder aus dem Languedoc
 der Nachname von Jason Patric, US-amerikanischer Schauspieler (* 1966)
 der Nachname von Michael Patric, irisch-kanadischer Schauspieler und Synchronsprecher
 der Spitzname von Patricio Gabarrón Gil, spanischer Fußballspieler (* 1993), siehe Patric (Fußballspieler)
 eine Variante des Vornamens Patrick